«Любовь моей жизни» (, ) — японская мелодрама 2006 года режиссёра Кодзи Кавано. Основана на одноимённой дзёсэй манге  .

Сюжет 
Итико — восемнадцатилетняя девушка, она учится в университете и подрабатывает в музыкальном магазине. Она живёт вместе со своим отцом, который работает переводчиком английских романов на японский язык. Её мать умерла семь лет назад. Итико познакомилась с Эри, и они влюбились друг в друга. Когда Итико решила признаться отцу в том, что она лесбиянка, отец шокирует её ответным признанием. Оказывается, он — гомосексуал, а её мать тоже была лесбиянкой. Они оба хотели вырастить ребёнка и для этого поженились, хотя оба имели однополых партнёров. Отец же Эри намного более сдержано принимает свою дочь-лесбиянку. Связанная семейными обязательствами, Эри вынуждена разорвать отношения с Итико. Однако в конце концов они находят свой путь в жизни и снова оказываются вместе.

Актёрский состав

См. также 
 юри — жанр манги и аниме, изображающий женские гомосексуальные отношения.
 Лесбийские отношения в кинематографе

Ссылки 
  
 
 
 

Фильмы-мелодрамы Японии
Фильмы на лесбийскую тематику
Экранизации манги